Премијер лига Босне и Херцеговине у фудбалу 2007/08. била је шеста сезона Премијер лиге Босне и Херцеговине у којој су играли клубови из оба ентитета у Босни и Херцеговини. У овој сезони је наступило 16 клубова, од чега 4 из Републике Српске и 12 из Федерације БиХ.

Нови прволигаши у овој сезони су НК Травник из Травника и ФК Лакташи из Лакташа, уместо ФК Борца из Бање Луке и ФК Радника из Бјељине који су на крају сезоне 2006/07 испали у Прву лигу Релублике Српске.

Титулу првака брани екипа ФК Сарајева из Сарајева.

Првак лиге иде у квалификације за Лигу шампиона, другопласирани квалификације за УЕФА куп, као и победник купа, а трећепласирани игра у Интертото купу. Ако је победник купа уједно и прва или другопласирана екипа лиге, у УЕФА куп иде трећепласирана екипа, а четвртопласирана екипа игра у Интертото купу.

Првак лиге ФК Модрича Максима, иде у квалификације за Лигу шампиона, у квалификације за УЕФА куп НК Широки Бријег из Широког Бријега
и победник купа (Слобода Тузла или ФК Сарајево), а НК Челик, Зеница игра у Интертото купу.

Из лиге су испали Жепче из Жепча и Јединство из Бихаћа.

Састав Премијер лига Босне и Херцеговине у сезони 2007/08.

Резултати 

Домаћини су наведени у левој колони.
{| align="center" cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #f9f9f9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"
|-style="background:#F0F0F0;"
!align="left"|!!Сарајево!!Модрича!!Вележ!!Славија!!Травник!!Широки!!Посушје!!Жепче!!Жељо!!Леотар!!Зрињски!!Слобода!!Лакташи!!Једин.!!Челик!!Орашје|-
!Сарајево
||XXX||2-4||1-0||1-1||1-0||2-2||3-1||3-0||0-0||3-0||1-0||2-1||2-0||4-0||3-0||4-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
! Модрича 
||0-1||XXX||3-1||1-0||6-1||2-1||4-1||6-2||1-0||2-1||2-1||3-2||1-0||3-0||2-0||4-1
|-
!Вележ
||2-2||1-0||XXX||4-0||2-1||1-1||2-0||1-0||2-1||3-2||1-0||2-0||2-0||2-1||2-0||3-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Славија
||1-0||1-0||2-1||XXX||4-0||0-2||2-0||2-1||2-1||3-0||4-2||3-1||0-0||2-1||0-1||3-2
|-
!Травник
||1-0||1-0||2-0||0-1||XXX||1-5||2-0-||4-1||1-0||4-1||2-1||2-1||5-1||2-0||0-0||1-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Широки
||1-0||4-1||2-0||3-1||1-0||XXX||1-2||1-0||2-1||2-0||1-0||2-0||1-0||2-1||0-0||1-0
|-
!Посушје
||0-0||1-3||1-0||3-0||1-0||1-0||XXX||3-1||3-0||0-0||1-0||4-1||1-1||1-0||3-2||3-1
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Жепче
||1-3||1-3||1-3||0-1||2-3||0-3||2-3||XXX||3-0(pf)||0-2||1-4||1-2||1-1||0-1||0-2||5-4
|-
!Жељезничар
||0-0||4-1||4-0||4-0||1-0||2-1||4-2||1-0||XXX||3-0||2-1||4-0||1-0||6-0||3-2||2-1
|-! style="background:#F0F0F0;" 
!Леотар
||2-0||1-2||2-1||4-3||1-0||1-2||1-0||2-0||1-0||XXX||0-2||2-0||4-0||4-1||2-0||2-0
|-! 
!Зрињски
||4-0||4-0||2-0||2-0||1-1||2-1||1-0||2-1||1-1||2-1||XXX||0-0||2-0||4-1||3-1||2-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Слобода
||1-0||3-0||5-1||2-0||2-0||3-0||4-2||3-0||2-1||2-0|2-0||1-2||XXX||1-0||1-0||2-0||1-0
|-
!Лакташи
||1-3||2-1||3-2||2-1||3-1||2-0||1-1||2-0||3-2||4-0||3-2||2-0||XXX||2-0||4-0||5-2
|-! style="background:#F0F0F0;"
!Јединство
||1-0||1-1||1-0||3-1||1-0||1-0||3-2||2-0||1-0||0-0||2-1||2-1||2-0||XXX||1-1||0-0
|-
!Челик
||1-0||1-3||2-0||2-0||0-0||3-2||3-0||4-1||3-0||2-0||1-0||1-0||1-0||1-0||XXX||2-0
|-! style="background:#F0F0F0;"
! Орашје ||1-3||4-0||6-0||2-1||2-0||2-0||4-2||2-0||1-0||3-0||0-0||2-2||1-0||2-1||3-0||XXX|-
|}

 Коначна табела 

ИГ = Играо утакмица; Д = Добио; Н = Нерешио; ИЗ = Изгубио; ГД = Голова дао; ГП = Голова примио; ГР = Гол-разлика ; Бод = Бодови

 Листа стрелаца 
 1. Дарко Спалевић (Славија) 15 (4)
 2. Иван Крстановић (Посушје) 14 (4)
 3-4. Стево Николић (Модрича Максима) 13
 3-4. Сенад Мујић (Орашје) 13
 5-6. Санел Јахић (Жењезничар) 12 (1)
 5-6. Феђа Дудић (Травник) 12
 7. Емир Хаџић (Челик) 11 (2)

 УЕФА ранг листа Националних лига у сезони 2006/07 (53) 
 (место у сезони 2005/06)
 28 (29)  Кипарска лига
 29 (28)  Словеначка лига
 30 (30)  Премијер лига БиХ' 31 (32)  Финска лига
 32 (31'')  Летонска лига
 Full List

Резултати клубова у европским такмичењима 2008/09.

Види још 
 Премијер лига БиХ

Референце

Спољашње везе 
 Фудбалски савез Босне и Херцеговине
 BiH soccer

Премијер лига БиХ
Босанскохерцеговачке фудбалске лиге у сезони 2007/08.